Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 16 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 15 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали 
{{4 Команди

|| Артур Ахматхузін|10|

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = | RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Моріц Хінтерсір
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Ерван Ле Пешу
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Річард Крузе
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Чен Хайвей
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Кента Тіда
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Рене Пранц
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  = {{Nowrap| Джеймс-Ендрю Девіс}}
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Сон Юнкі
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Карлос Ллавадор
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Лоуренс Холстед
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Лукас Веббер
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Раду Дарабан
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Владислав Лагуной
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Андреа Кассара
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Олексій Черемісінов
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Міхал Янда
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Вінсент Сімон
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Сергій Бик
| RD1-score04 = 9

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  = 
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Елі Шенкель
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Петар Філеш
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Герек Мейнгардт
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Майлз Чемлі-Вотсон
| RD1-score09 = 12
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Петер Йоппіх
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Дмитро Жеребченко
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Себастьян Бахманн
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Жіслен Перріє
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Даікі Фуяно
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Магамед Саманді
| RD1-score15 = 13
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Даніеле Гароццо
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  = {{Nowrap| Олексій Черемісінов}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Вінсент Сімон
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 46
| RD2-team03  =  Елі Шенкель
| RD2-score03 = 1
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Герек Мейнгардт
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Петер Йоппіх
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Даікі Фуяно
| RD2-score07 = 12
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Даніеле Гароццо
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = 
| RD3-score01 = 7
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Герек Мейнгардт
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 54
| RD3-team03  =  Петер Йоппіх
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Даніеле Гароццо
| RD3-score04 = 11

| RD4-seed01  = 14
| RD4-team01  =

Секція 4

Посилання 

 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015